My Way (canção de Frank Sinatra)
My Way (canção de Limp Bizkit)
My Way (canção de Usher)
My Way (álbum de Ian Brown)
My Way (álbum de Usher)

Desambiguação